Bruulpark (Leuven)
 Bruulpark (Ronse)